Харольд, Харолд или Гарольд () — английское имя и фамилия. Имя происходит от древнегерманских слов хере — «войско» и вальдан — «властвовать, повелевать».

Носители имени 

 Гарольд I — король Англии (1035—1040).
 Гарольд II Годвинсон (1022—1066) — последний англосаксонский король Англии.

Носители фамилии 
 Харольд, Гейл (род. 1969) — американский актёр.
 Харольд, Дэйв (род. 1966) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Харольд, Кэтрин (род. 1950) — американская актриса.
 Гарольд, Эдгар фон (1830—1886) — немецкий энтомолог.

Другое 
 Гарольд — маленький ударный кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Харальд
 Гарольд и Кумар уходят в отрыв

Примечания